Alp Arslan (1030-1073) – secondo sultano dell'Impero selgiuchide
 Antonia Arslan (1938) – scrittrice e saggista italiana di origini armene
 Ender Arslan (1983) – cestista turco
 Ermanno Arslan (1940) – storico, numismatico e archeologo italiano
 Hakan Arslan (1988) – calciatore turco, di ruolo centrocampista 
 Kiligi Arslan IV (...–1265) – sultano selgiuchide di Rum
 Koray Arslan (1983) – calciatore turco, di ruolo difensore 
 Michele Arslan (1904-1988) – medico italiano
 Qilij Arslan I (...–1107) – sultano del Sultanato turco di Iconio (o di Rum) dal 1092 fino alla sua morte
 Qilij Arslan II (prima metà XII secolo–1192) – sultano del Sultanato turco di Iconio (o di Rum) dal 1156 fino alla sua morte
 Qilij Arslan III (...–...) – sultano del Sultanato turco di Iconio (o di Rum) nel biennio 1204-1205
 Shekib Arslan (1869-1946) – politico e scrittore libanese
 Tolgay Arslan (1990) – calciatore tedesco, di ruolo centrocampista 
 Volkan Arslan (1978) – ex calciatore turco, di ruolo centrocampista
 Yiğit Arslan (1996) – cestista turco
 Wart Arslan (1899-1968) – storico dell'arte italiano, di origini armene